Такмичење у бацању копља у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу је одржано 1. и 3. септембра, на стадиону Тегу.

Земље учеснице 
Учествовало је 37 бацача копља из 26 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди постигнути пре почетка светског првенства:

Најбољи резултати у 2011. години 
Десет најбољих бацача копља у сезони пре првенства (14. августа 2011), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2011.

Квалификационе норме

Сатница 
По локалном корејском времену.

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама је учествовало 37 такмичара из 26 земаља. Квалификациона норма је износила 82,50 коју су испунила само два такмичара (КВ), осталих десет се у финале пласирало према постигнутом резултату у квалификацијама (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати у бацању копља на Светском првенству 2011. на службеном сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном